Пандосия ()  — название нескольких античных городов.

 Пандосия — древний город в Эпире.
 Пандосия — древний город в Лукании (ныне Базиликата), расположенный неподалеку от Гераклеи. 
 Пандосия — древний город в Бруттии (ныне Калабрия).